Algoa steht für:

 Algoa-Bucht, eine Bucht bei Port Elizabeth in Südafrika
 Algoa (Arkansas), Ort in den Vereinigten Staaten
 Algoa (Texas), ein Ort in Galveston County, Texas, USA
 (1394) Algoa, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Algoa-Gruppe, eine lithostratigraphische Einheit im südlichen Afrika des Känozoikums

Siehe auch:
 Alcoa (Begriffsklärung)